Afrikanska mästerskapet i futsal 2016 är det femte kontinentala mästerskapet i Afrika i bollsporten futsal, för CAF-landslag. Mästerskapet avgjordes under perioden , i Johannesburg, Sydafrika.

Kvalomgång

Matcher

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Referenser

2016
Sportevenemang i Johannesburg
Internationella sportevenemang i Sydafrika
Futsalåret 2016
Futsal i Sydafrika
2016 i Sydafrika
Johannesburg under 2000-talet